Tomasz Borowski
 Tomasz Borowski (chemik)

Strony ujednoznaczniające